Paus Stefanus I, de eerste paus met de naam Stefanus
 Paus Stefanus (II), sinds 1961 niet meer als paus erkend wegens overlijden voor zijn inauguratie
 Paus Stefanus II (III), sinds 1961 niet langer de derde paus, maar de tweede, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus III (IV), sinds 1961 niet langer de vierde paus, maar de derde, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus IV (V), sinds 1961 niet langer de vijfde paus, maar de vierde, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus V (VI), sinds 1961 niet langer de zesde paus, maar de vijfde, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus VI (VII), sinds 1961 niet langer de zevende paus, maar de zesde, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus VII (VIII), sinds 1961 niet langer de achtste paus, maar de zevende, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus VIII (IX), sinds 1961 niet langer de negende paus, maar de achtste, met de naam Stefanus
 Paus Stefanus IX (X), sinds 1961 niet langer de tiende paus, maar de negende, met de naam Stefanus